Есіха — іспанський футбольний клуб з міста Есіха. Заснований 1939 року. Станом на сезон 2020-2021 виступав у Дивізіоні де Онор Андалуса, п'ятому рівні іспанського футболу. Домашні матчі Есіха проводить на стадіоні Сан-Пабло місткістю 6000 глядачів.

Історія 
У сезоні 2007-2008 клуб став чемпіоном 4-ї групи Сегунда Дивізіону Б. Наступний сезон став досить невдалим: клуб посів 14-те місце, лише за 5 очок від вильоту до Терсери. У серпні 2019 року через непогашений борг у розмірі 217 000 євро Есіху усунули від виступів у Терсера Дивізіоні 2019–2020.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт  
 Профіль футбольної команди  

Футбольні клуби, засновані 1968
Футбольні клуби Іспанії
Засновані в Іспанії 1968